Banana Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Banana Lake (Polk County, Florida)
 Banana Lake (Seminole County, Florida)
 Banana Lake (Michigan)
 Banana Lake (Minnesota)
 Banana Lake (Montana)